mini|120px| Aalborg
Die Dreiband-Weltmeisterschaft 1994 war das 49. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 6. bis 9. Januar in Aalborg (Dänemark) statt. Es war die erste Dreiband-WM in Dänemark.

Geschichte 
Nach Differenzen zwischen der Union Mondiale de Billard (UMB) und der Billiards Worldcup Association (BWA) um den Titel des Weltmeisters wurde ab 1994 die Weltmeisterschaft wieder unter der Führung der UMB ausgetragen. Es nahmen aber vorerst keine Akteure der BWA teil. Rini van Bracht nutzte die Gunst der Stunde am besten und sicherte sich seinen zweiten Titel bei einer Dreiband-WM. Einen sehr guten zweiten Platz konnte der Bochumer Edgar Bettzieche erringen. Das Niveau der WM lag im unteren Leistungsbereich. Der Argentinier José Arguello und der Portugiese Rafael Noya waren nicht zum Turnier angereist. Die Partien gegen sie wurden mit 2:0 Match- und 2:0 Satzpunkten gegen sie gewertet.

Modus 
Gespielt wurde das Turnier mit 32 Teilnehmern. In der Vorrunde gab es 8 Gruppen mit je 4 Teilnehmern. Die Gruppenersten kamen ins Viertelfinale. Danach wurde im K.-o.-System gespielt. Gespielt wurde in der Vorrunde auf zwei Gewinnsätze à 15 Punkte, ab dem Viertelfinale dann auf drei Gewinnsätze und im Spiel um Platz 3 auf zwei. In der Gruppenabschlusstabelle zählte bei Punktgleichheit zuerst der direkte Vergleich.

Gruppeneinteilung und Finalqualifikation

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1994
Karambolageveranstaltung 1994
Billardturnier in Aalborg Kommune